Марквард фон Аннвайлер (, ; ок. 1150 — ) — немецкий государственный деятель и полководец, с 1195 года — герцог Равенны и маркграф Анконской марки.

Министериал императора Фридриха Барбаросса, в 1189 году сопровождал его в крестовом походе, участник взятия Адрианополя.

После возвращения в 1192 году — на службе у Генриха VI, входил в его ближайшее окружение.

Один из военачальников итальянского похода 1194—1195 годов, предпринятого для завоевания Сицилии (25 декабря 1194 года Генрих VI был коронован в Палермо). Командовал объединённым флотом Пизы и Генуи, одержавшим решающие победы в битвах при Катанье и Сиракузах. В награду за службу получил герцогство Равенна и Анконскую марку, а также графства Абруццо и Молизе.

После смерти Генриха VI (1197 год) и его жены Констанции (1198 год) назначен регентом Сицилийского королевства.

С 1201 года — опекун малолетнего короля Фридриха, будущего императора.

В 1202 году скоропостижно умер по пути в Мессину. Его сын Дитрих фон Хаузен (ум. 1216) из всех владений отца унаследовал только титул трухзеса.

Примечания

Литература 
 Hans-Jürgen Breuer: Die politische Orientierung von Ministerialität und Niederadel des Wormser Raumes im Spätmittelalter. Darmstadt, Marburg 1997.
 Thomas C. van Cleve: Markward of Annweiler and the Sicilian Regency. Princeton 1937.
 Theo Kölzer / Marlis Stähli (Hrsg.) / Gereon Becht-Jördens (Textrevision und Übersetzung): Petrus de Ebulo. Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1994.
 P. Prinz: Markward von Anweiler. Truchsess des Reiches, Markgraf von Ancona, Herzog der Romagna und von Ravenna, Graf von Abruzzo und Molise. (Diss. phil. Göttingen) Privatdruck, Emden 1875.
 Meinrad Schaab: Die Ministerialität der Kirchen, des Pfalzgrafen, des Reiches und des Adels am unteren Neckar und im Kraichgau. Hans Jänichen zum 65. Geburtstag. In: Friedrich Ludwig Wagner (Hrsg.): Ministerialität im Pfälzer Raum. Referate und Aussprachen der Arbeitstagung vom 12. bis 14. Oktober 1972 in Kaiserslautern. Verl. d. Pfälz. Ges. zur Förderung d. Wiss., Speyer 1975, S. 95-121, hier S. 111—115, besonders zu den Familienzusammenhängen.
 Ingeborg Seltmann: Heinrich VI. Herrschaftspraxis und Umgebung. Erlangen 1983.
 Wolfgang Stürner: Friedrich II. Teil I Die Königsherrschaft in Sizilien und deutschland 1194—1220. Wissenschaftlich Buchgesellschaft, Darmstadt 1992, S. 89-105. (ausführliche Quellen- und Literaturangaben)
 Alexander Thon: Markward von Annweiler (um 1140—1202). Reichsministeriale, Reichstruchsess, Herzog, Markgraf und Graf. In: Karl-Heinz Rothenberger (Hrsg.): Pfälzische Geschichte. Bd. 1, 2., verb. Aufl. Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern 2002, S. 204—206, ISBN 3-927754-43-9.
 http://www.grin.com/de/e-book/109612/der-reichsministeriale-markward-von-annweiler
 
 
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Участники Третьего крестового похода
Королевство Сицилия